Палым:

 Палым — река в Удмуртии
 Палым — деревня в Беляевском сельском поселении Игринского района республики Удмуртия. 
 Палым — деревня в Сепском сельском поселении Игринского района республики Удмуртия.